Lund kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter Wilhelm Lund
 Richard Lund

Robotskapade auktorsförkortningar